Альфонсо Вуд (, 17 сентября 1810 — 4 января 1881) — американский .

Биография 
Альфонсо Вуд родился в штате Нью-Гэмпшир 17 сентября 1810 года.

В 1834 году Вуд окончил Дартмутский колледж, а затем учился в течение года в богословской семинарии Эндовера. Впоследствии Альфонсо преподавал в Kimball union academy, Нью-Гэмпшир, до 1849 года. Он описал более 400 видов растений.

Альфонсо Вуд умер в штате Нью-Йорк 4 января 1881 года.

Научная деятельность 
Альфонсо Вуд специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Публикации 
Альфонсо Вуд является автором следующих публикаций:

 Class-Book of Botany (Boston, 1845).
 First Lessons in Botany (1848).
 Leaves and Flowers, or Object Lessons in Botany (New York, 1863).
 The American Botanist and Florist (1870).
 Plant Record (1877).

Примечания

Литература 
 Alphonso Wood. In: Bulletin of the Torrey Botanical Club. 8, No. 5, May 1881, pp. 53—56.
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 Bulletin of the Torrey Botanical Club: Alphonso Wood
 Virtual American Biographies: Alphonso Wood 
 The Library of Congress Authorities: Alphonso Wood 
 Virtual International Authority File: Alphonso Wood 

Выпускники Дартмутского колледжа